Comitatul Franklin, conform originalului din limba engleză, Franklin County, este numele a unui comitat din Tasmania, Australia, respectiv a 24 de comitate din Statele Unite ale Americii. Majoritatea acestor comitate ale Uniunii, cu probabila excepție a comitatelor Franklin County, Idaho și Franklin County, Texas, sunt denumite după Benjamin Franklin, unul din Părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii. 

Numele Franklin este al doilea cel mai frecvent nume utilizat pentru denumirea comitatelor din Statele Unite ale Americii după cel de Washington, care este folosit de 30 de ori.  Numele Franklin este urmat de numele Madison, care este folosit de 20 de ori.

Australia 

 Comitatul Franklin din Tasmania

 Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Parohia Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Franklin', statul  -- (Categorie și format)

 Vezi și  
 Franklin (dezambiguizare)''